Le trophée Aarne Honkavaara est remis annuellement au joueur de hockey sur glace du championnat de Finlande qui inscrit le plus de buts au cours de la saison régulière.

Joueurs récompensés

Références 

Honkavaara